Пётр Скворцов:
 Скворцов, Пётр Александрович (род. 1994) — российский актёр театра и кино.
 Скворцов, Пётр Алексеевич (1895—1975) — выдающийся специалист в области художественного оформления карт, создатель уникальных карт-картин, педагог.
 Скворцов, Пётр Николаевич (1833—1893) —  начальник артиллерии 6 армейского корпуса, генерал-лейтенант. Примечания